Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 9. и 10. јула  на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, бранио је Богдан Богдаренко из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовало је 23. такмичара из 16 земаља.

  Белорусија (2)
  Бугарска (1)
  Грчка (1)
  Израел (1)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Кипар (1)
  Литванија (1)
  Немачка (1)
  Пољска (1)
  Сан Марино (1)
  Словачка (1)
  Уједињено Краљевство (2) 
  Украјина (3)
  Чешка (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских скакача увис 2016. године до почетка првенства (9. јула 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 23 такмичара подељена су две групе. Квалификациона норма за финале износила је 2,25 м (КВ), коју су прескочили сви финалисти.,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 23. Европског првенства на отвореном 1934—2016.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном